Оксид индия — бинарные неорганические соединения металла индия и кислорода:

 Оксид индия(I) 
 Оксид индия(II) 
 Оксид индия(III)

См. также 
 Оксид индия, галлия и цинка